Dobry Tydzień − ogólnopolski tygodnik lifestyle'owy
 Dobry Tydzień − regionalny tygodnik z Dębicy
 Dobry Tydzień − regionalny tygodnik z Mielca
 Dobry Tydzień − regionalny tygodnik z Ropczyc

Zobacz też:
 Gut Woch (jid. Dobry Tydzień) − sobotni dodatek do dziennika Der Moment